The Torchlighters: Герої Віри (анг. The Torchlighters: Heroes of the Faith) є відеоряд нагородами провадиться міжнародних фільмів, Voice of the Martyrs, і Christian History Institute. Серія показує історії героїв і героїнь християнської віри.

Епізоди

Див. також 
 The Voice of the Martyrs

Примітки

Посилання 
 The Torchlighters 

Християнська анімація